Рычковский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Белозерском районе Курганской области.

Административный центр — село Рычково.

9 января 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История

Рычковский сельсовет (1919—1954)    
Рычковский сельсовет образован в 1919 году в Иковской волости Курганского уезда.

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Белозерский район, который 17 января 1934 года включён в состав Челябинской области, а 6 февраля 1943 года в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года Рычковский сельсовет объединён с Иковским и Кошкинским сельсоветами в Кошкинский сельсовет.

Кошкинский (с 1972 — Рычковский) сельсовет 
В 1919 году в Иковской волости Курганского уезда был образован Кошкинский сельсовет.

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Белозерский район, который 17 января 1934 года включён в состав Челябинской области, а 6 февраля 1943 года в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года объединён с упразднёнными Иковским и Рычковским сельсоветами.

1 февраля 1963 года Белозерский район упразднён, Кошкинский сельсовет включён в состав Каргапольского сельского района.

3 марта 1964 года Кошкинский сельсовет включён в состав Кетовского сельского района.

12 января 1965 года вновь образован Белозерский район.

Решением Курганского облисполкома от 22 декабря 1972 года Кошкинский сельсовет переименован в Рычковский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Администрация сельсовета

641363, Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Советская, 6.

Руководители 
 с 1954 года (укрупнённый Кошкинский сельсовет) — Федоров Михаил Федорович
 Волынских Лидия Георгиевна
 март 1990 года — ноябрь 1996 года — Ефимов Анатолий Владимирович
 Фатькина Нина Михайловна

Примечания 

Муниципальные образования Белозерского района Курганской области
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году